Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2020 – 76. edycja zawodów żużlowych zorganizowanych przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 2020. Rozegrano tylko zawody finałowe, w których zwyciężył Maciej Janowski.

Nominacje 
Początkowo organizator Polski Związek Motorowy planował – tradycyjnie – zorganizowanie ćwierćfinałów, półfinałów i finału, ale w związku z okresowym zawieszeniem imprez na stadionach, spowodowanych pandemią COVID-19, zmuszony był zmienić system zawodów IMP na żużlu w 2020.  ogłoszono nowy, zmieniony regulamin, w którym odwołano ćwierćfinały i półfinały, a uczestnicy finału zostali nominowani w następujący sposób: 
 8 zawodników z finału IMP z 2019, którzy zajęli miejsca 1–8 (Leszno, Stadion im. Alfreda Smoczyka, ) 

 8 zawodników z finału turnieju o Złoty Kask z 2020, którzy zajęli miejsca 1–8 (Bydgoszcz, Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, )

 2 zawodników rezerwowych, którzy zajęli 9. miejsce w finale IMP z 2019 i Złotym Kasku z 2020

Finał 
 Leszno, Stadion im. Alfreda Smoczyka, 
 Sędzia: Krzysztof Meyze
 Zawody stanowiły jednocześnie 70. edycję Memoriału Alfreda Smoczyka.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020
2020 w sporcie żużlowym
2020 w polskim sporcie